Абра — многозначный термин.

Топоним 
 Абра (провинция) — провинция Филиппин.

Персоналии 
 Абра из Пуатье (339/343 — ок. 360) — святая дева пиктавийская.

Историческое 
 У греков — название прислужницы, пользовавшейся доверием хозяйки.
 У турок — название польского двузлотого; четыре двузлотых равнялись одному турецкому аслани.
 Абра (только в Вульгате) — служанка и управительница Юдифи. Сопровождала свою госпожу в лагерь Олоферна. За верную службу и помощь Юдифь отпустила Абру на свободу. См.: Юд. 8,10; 10,2; 12,15; 16,23. У Конрада Мегенберга Абра — аллегория мудрости

Другие значения 
 Абра (покемон) — создание во вселенной Pokémon.

См. также 
 Абракадабра (значения)

Примечания